Boks na 3. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych– zawody dla sportowców-żołnierzy zorganizowane przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego (CISM), które zostały rozegrane między 4 a 11 grudnia 2003 we włoskiej Katanii podczas światowych igrzysk wojskowych.

Zawody były równocześnie traktowane jako 47 Wojskowe Mistrzostwa Świata w boksie.

Harmonogram 

 Legenda

Kategorie wagowe

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2003 w boksie
Boks na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Wojskowe Igrzyska
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2003